Нера — притока Дунаю
 Нера (притока Індигірки)
 Нера (притока Тибра)